Pozo Verde peut désigner :

Pozo Verde : l'une des onze paroisses civiles de la municipalité de Caroní dans l'État de Bolívar ;
 Pozo Verde : capitale de la paroisse civile de Pozo Verde, dans la municipalité de Caroní dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme